Arreh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Arreh Fūrg, ort, Khorasan, 
 Arreh (ort i Iran), Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar